«Іван» — аматорський футбольний клуб з міста Одеси. Учасник чемпіонатів ААФУ 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 років.

Досягнення 
 Чемпіон України серед аматорів — 2005

Всі сезони в незалежній Україні

Аматорський футбол

Кубок регіонів УЄФА 2006/07

Відбірковий турнір. Група 5
Одеса, , 18 — 22 жовтня 2006 року

Фінальний турнір. Група В
Стара-Загора і Раковскі, , 20 — 24 червня 2007 року

Див. також 
 Список футбольних команд України

Посилання 
 Чемпіонат України серед аматорів 2003 
 Чемпіонат України серед аматорів 2004 
 Чемпіонат України серед аматорів 2005 
 Чемпіонат України серед аматорів 2006 
 Чемпіонат України серед аматорів 2007 

Спортивні клуби Одеси
Футбольні клуби Одеської області
Футбольні клуби, засновані 1998
Засновані в Україні 1998